Tatina steht für:

 Tatina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Tatina River, einen Fluss in Alaska